У́лица Кра́сного Восста́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Красного Восстания — улица в Иркутске.
 Улица Красного Восстания — улица в Чите.